Ligi-Atherei (en francès i oficialment Licq-Athérey) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Liginaga-Astüe i Lexantzü-Zünharre al nord, Etxebarre al nord-oest, Hauze a l'est, Larraine al sud-oest i Urdatx-Santa-Grazi al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa